Хакару:

 Хакару — этническая группа индейцев в горных районах Перу.
 Хакару — один из аймаранских (хаки) языков, которые включают также языки аймара и кауки.